Gros Ventre (volk), een indianenvolk
 Gros Ventre (taal), de taal van het gelijknamige volk